Нефтепромышленное и торговое общество под фирмою «Каспийское товарищество» — нефтедобывающее товарищество в Российской империи периода конца XIX — начала XX века.

История 
Товарищество с основным капиталом в 10 млн. рублей зарегистрировано в 1886 году в Баку братьями Павлом (Погосом), Акопом, Аршаком и Абрамом Гукасовыми (Гукасян).

Как явствует из Высочайше утверждённого 8 сентября 1886 года Устава компании, главной целью деятельности Каспийского товарищества является «содержание и развитие действий керосинового завода близ Баку, у Каспийского моря, и нефтяных промыслов, находящихся на Балахано-Сабучинской даче, а также торговлей русской нефтью и продуктами из оной». 

Управляющим «Каспийского товарищества» стал старший из братьев Гукасовых, Павел Осипович Гукасов, который в 1887 году участвовал в преобразовании товарищества в акционерное общество, став его директором, а с 1889 года - председателем правления.

В 1891 году товарищество добыло 22,4076 млн пудов нефти, или 7,7% от общей нефтедобычи на Апшеронском полуострове. Этот уровень сохранялся ежегодно на протяжении последующего десятилетия.  

В 1900 году Каспийское товарищество располагало 60 буровыми скважинами на территории Бакинского нефтегазоносного района, 82 паровыми машинами, 23 буровыми станками; добыло 37,616 млн пудов нефти, или 6,2% от всей нефтедобычи на полуострове.  

Для транспортировки нефти с промыслов на заводе использовалось два нефтепровода. Каспийское товарищество имело две собственные пристани на Бакинском рейде, паровой баркас и четыре нефтеналивные баржи.  

В 1902 году «Каспийское товарищество» и «А. И. Манташев и К°» создали в Великобритании совместную фирму «Хоумлайт ойл К°», которая установила партнерские отношения с английской компанией «Бритиш петролеум». 

Общая численность рабочих Каспийского товарищества на промыслах и на заводе к 1910 году составляла 2 062 чел. 

Чистая прибыль за 1912 год составила 2,17 млн. руб.  В том же году «Каспийское товарищество» вошло в состав холдинга Russian General Oil Corporation.  

На 1915 год активы общества составляли 46,74 млн. руб., добыча — 11,9 млн. пудов. 

За годы своей деятельности вплоть до национализации после установления советской власти форма собственности и размер основного капитала компании неоднократно изменялись.  

К началу 1917 года семья Гукасовых (П.О., А.О. и др.) владели 74% данного предприятия.

См. также 
 Гукасов, Павел Осипович
 Гукасов, Абрам Осипович
 Товарищество нефтяного производства братьев Нобель
 Russian General Oil Corporation
 Товарищество нефтяного производства Лианозова сыновей
 Нефть (компания)
 Нефтедобыча
 Нефтяная промышленность
 Бакинский нефтегазоносный район
 А. И. Манташев и К°
 Братья Мирзоевы и Ко
 «Варинские техно-химические заводы И.Н. Тер-Акопова»
 «Русское нефтепромышленное общество» («РУНО»)
 Нефтяная промышленность России
 Нефтяная промышленность Азербайджана

Примечания

Литература и ссылки 
 Дадаян Х.З. Армяне и Баку : (1850-е гг. — 1920 г.) ; «Нораванк», науч.-образовательный фонд. — Ереван : Нораванк, 2007. — 206 с., ISBN 978-99941-999-5-2.
 Шагиданова К.И. Иностранный капитал и армянские промышленники в экономике Бакинской губернии в начале XX в.  Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2011, № 2. С. 161-167.
 Акция 1 
 Акция 2 
 Акция 3 
 Акция 4
 Акция 5 

Акционерные общества Российской империи
Появились в 1886 году в Азербайджане
Исчезнувшие предприятия Азербайджана